Religio é o segundo álbum de estúdio da banda brasileira de rock Heróis da Resistência, lançado em 1988 pela Warner Music.

Faixas 

Álbuns de 1988
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de rock do Brasil